Le mot déclinaison est employé dans plusieurs domaines :
 en astronomie, la déclinaison est l'angle formé entre un objet et l'équateur céleste ;
 en géophysique, la déclinaison magnétique est, en un point donné de la surface de la terre, l'angle entre les directions du Nord géographique et du Nord magnétique, compté positivement vers l'Est ;
 en gnomonique, la déclinaison gnomonique de la table d'un cadran est l'azimut de la perpendiculaire au mur, comptée depuis le Sud positivement vers l'Ouest de 0° à 180° et négativement vers l'Est de 0° à -180° ;
 en grammaire, la déclinaison désigne la flexion en cas, nombre et genre des noms, adjectifs et pronoms.